Les tournois de Racquetball des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 10 et  au gymnase de l'Université d'Alabama de Birmingham.

Cette discipline refait partie du programme après une absence aux Jeux de 2017.

Organisation 
Lors de chaque tournoi, un masculin et un féminin, les 16 meilleurs joueurs du dernier championnat du monde ayant eu lieu en 2021 au Guatemala s'ffrontent.

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Médaillés

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
  Les jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération sportive

Racquetball
Jeux mondiaux